Dacrymyces — рід грибів родини Dacrymycetaceae. Назва вперше опублікована 1817 року.

Класифікація 
До роду Dacrymyces відносять 171 видів:

Примітки

Джерела 
 Nees von Esenbeck, C.D.G. 1817. System der Pilze und Schwämme. :1-334 - P.89

Роди грибів